Grundlsee (gemeente) - gemeente in Oostenrijk
 Grundlsee (meer) - meer in Oostenrijk